Csécs (szk. Čečejovce) község, Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-környéki járás
Kiscsécs község, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tiszaújvárosi járás
Nagycsécs község, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tiszaújvárosi járás